
Termin -{LA}- ima više značenja.

 Los Anđeles, grad
 Luizijana, američka država
 Lantan, hemijski element, -{La}-
 Lipoinska kiselina